Název Újezd má více míst:

 újezd – územní celek určený ke kolonizaci (ve středověku)
 ujezd – staroruská uzemněsprávní jednotka
 vojenský újezd – územněsprávní jednotka spravovaná vojenskými úřady

Sídla 
obce
 Újezd (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Újezd (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Újezd (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Újezd (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Újezd (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Újezd (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

 Ujazd / Ujest  – město v polské části Horního Slezska v okrese Strzelce

části obcí
 Újezd (Albrechtice nad Vltavou) – část obce Albrechtice nad Vltavou v okrese Písek
 Újezd (Horšice) – část obce Horšice v okrese Plzeň-jih
 Újezd (zámek, okres Plzeň-jih) – zámek v obci Újezd
 Újezd (Plzeň) – část městské části Plzeň 4 v okrese Plzeň-město
 Újezd (Manětín) – část města Manětín v okrese Plzeň-sever
 Újezd (Vodňany) – část města Vodňany v okrese Strakonice
 Újezd (Mohelnice) – část města Mohelnice v okrese Šumperk
 Újezd (Trmice) – část obce Trmice v okrese Ústí nad Labem
 Újezd (Jestřebí) – část obce Jestřebí v okrese Česká Lípa
 Újezd (Kunštát) – část města Kunštát v okrese Blansko
 Újezd (Černilov) – část obce Černilov v okrese Hradec Králové
 Újezd (Štětí) – část města Štětí v okrese Litoměřice
 Újezd (Smilovice) – část obce Smilovice v okrese Mladá Boleslav
 Újezd u Průhonic, též Praha-Újezd nebo Újezd – městská část Prahy

obce obsahující v názvu „Újezd“
 Bílý Újezd – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Červený Újezd (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Červený Újezd (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Dlouhý Újezd – obec v okrese Tachov
 Dolní Újezd (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Dolní Újezd (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Drahoňův Újezd – obec v okrese Rokycany
 Horní Újezd (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Horní Újezd (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Horní Újezd (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Hřivínův Újezd – obec v okrese Zlín
 Chodský Újezd – obec v okrese Tachov
 Kamenný Újezd (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Kamenný Újezd (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Malý Újezd – obec v okrese Mělník
 Medový Újezd – obec v okrese Rokycany 
 Ostrolovský Újezd – obec v okrese České Budějovice
 Panoší Újezd – obec v okrese Rakovník
 Pletený Újezd – obec v okrese Kladno
 Podhorní Újezd a Vojice – obec v okrese Jičín
 Svatojanský Újezd – obec v okrese Jičín
 Svijanský Újezd – obec v okrese Liberec
 Újezd nade Mží – obec v okrese Plzeň-sever
 Újezd pod Troskami – obec v okrese Jičín
 Újezd u Boskovic – obec v okrese Blansko
 Újezd u Brna – obec v okrese Brno-venkov
 Újezd u Černé Hory – obec v okrese Blansko
 Újezd u Chocně – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Újezd u Plánice – obec v okrese Klatovy
 Újezd u Přelouče – obec v okrese Pardubice
 Újezd u Rosic – obec v okrese Brno-venkov
 Újezd u Sezemic – obec v okrese Pardubice
 Újezd u Svatého Kříže – obec v okrese Rokycany
 Újezd u Tišnova – obec v okrese Brno-venkov
 Velký Újezd – obec v okrese Olomouc
 Vysoký Újezd (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Vysoký Újezd (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Vysoký Újezd (okres Benešov) – obec v okrese Benešov

části obcí obsahující v názvu „Újezd“
 Bílý Újezd (Velemín) – část obce Velemín v okrese Litoměřice
 Červený Újezd (Zbůch) – část obce Zbůch v okrese Plzeň-sever
 Červený Újezd (Hrobčice) – část obce Hrobčice v okrese Teplice
 Český Újezd – část obce Chlumec v okrese Ústí nad Labem
 Hliněný Újezd – část obce Malý Bor v okrese Klatovy
 Hradišťský Újezd – část obce Blovice v okrese Plzeň-jih
 Chocenický Újezd – část obce Letiny v okrese Plzeň-jih
 Kamenný Újezd (Nýřany) – část obce Nýřany v okrese Plzeň-sever
 Kumburský Újezd – část obce Nová Paka v okrese Jičín
 Podhorní Újezd – část obce Podhorní Újezd a Vojice v okrese Jičín
 Prašný Újezd – část obce Mlečice v okrese Rokycany
 Režný Újezd – část obce Velemín v okrese Litoměřice
 Sylvárův Újezd – část obce Ostroměř v okrese Jičín
 Trněný Újezd (Mořina) – část obce Mořina v okrese Beroun
 Trněný Újezd (Zákolany) – část obce Zákolany v okrese Kladno
 Újezd nad Lesy – městská část hlavního města Prahy
 Újezd nad Zbečnem – část obce Zbečno v okrese Rakovník
 Újezd pod Přimdou – část města Přimda v okrese Tachov
 Újezd Svatého Kříže – část obce Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Újezd u Chanovic – část obce Chanovice v okrese Klatovy
 Újezd u Kasejovic – část obce Kasejovice v okrese Plzeň-jih
 Újezd u Průhonic – městská část hlavního města Prahy
 Újezd u Skaličan – část obce Chobot v okrese Strakonice
 Velký Újezd (Býčkovice) – část obce Býčkovice v okrese Litoměřice
 Velký Újezd (Chorušice) – část obce Chorušice v okrese Mělník
 Velký Újezd (Kojatice) – část obce Kojatice v okrese Třebíč
 Vodní Újezd – část obce Dobřany v okrese Plzeň-jih
 Zadní Újezd – část obce Medlov v okrese Olomouc
 Železný Újezd – část obce Čížkov v okrese Plzeň-jih

další místa
 Újezd u Průhonic – katastrální území městské části Praha-Újezd v Praze
 Újezd nad Lesy – katastrální území městské části Praha-Újezd nad Lesy v Praze
 Újezd (Malá Strana) – místní název v Praze, dolní stanice lanovky na Petřín a zastávka tramvají, název ulice.

 Újezd (u Kralovic) – zaniklá vesnice u Kralovic v okrese Plzeň-sever
 Újezd (u Kaznějova) – zaniklá vesnice u Kaznějova v okrese Plzeň-sever
 Újezd (Vrskmaň) – zaniklá vesnice u Jirkova v okrese Chomutov
 Újezd (nádrž) – vodní dílo u Jirkova 
 Újezd u Krásné – zaniklá vesnice u Aše v okrese Cheb
 Jenišův Újezd – obec v okrese Teplice, zaniklá v důsledku těžby hnědého uhlí v 70. letech 20. století

Související články 
 Újezdec – rozcestník podobného názvu
 Újezd (Praha) – rozcestník pro Újezdy na území Prahy
 Újezdeček

Externí odkazy